Jules Eugène Amédée Heusch, (1875-1934), un général français.
 Luc de Heusch, (1927-2012), un réalisateur, écrivain et anthropologue belge.
 Paolo Heusch, (1924-1982), un réalisateur italien.